Marcel von Allmen ist der Name folgender Personen:

* Marcel von Allmen (Skirennfahrer) (1914–1983), Schweizer Skirennfahrer
 Marcel von Allmen (Mordopfer) (1981–2001), Schweizer Mitglied einer rechtsextremen Organisation